Páska nebo pásek je obecně dlouhý tenký plochý předmět. Například: 

 cílová páska
 elektroizolační páska
 kapitánská páska
 páska na oči
 kobercová páska
 lepicí páska
 magnetická páska
 magnetofonová páska
 smuteční páska
 výplatní páska
 perisonium, česky páska

Související články 
pás
opasek

Externí odkazy